Woodford County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Woodford County (Illinois)
 Woodford County (Kentucky)